Die Eerste Divisie 1963/64 war die achte Spielzeit der zweithöchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 25. August 1963 und endete am 18. Mai 1964.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die ersten zwei Teams stiegen in die Eredivisie auf. Die beiden letzten Vereine stiegen ab.

Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Vereine 
Teilnehmer waren die Mannschaften auf den Plätzen 3 bis 14 der letzten Saison. Dazu kamen die Absteiger AVV De Volewijckers und Willem II Tilburg aus der Eredivisie, sowie die beiden Aufsteiger BVV Den Bosch und SC Telstar 1963 aus der Tweede Divisie. Letzterer war eine Fusion von Stormvogels IJmuiden und VSV Velsen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dar. Die Heimmannschaft ist in der ersten Spalte aufgelistet, die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Weblinks 
 Eerste Divisie Champions auf RSSSF
 Voetbalarchieven.nl

Eerste-Divisie-Saison
Fußballsaison 1963/64